Ardit Beqiri (né en 1979), footballeur albanais ;
  (né en 1974), footballeur macédonien ;
 Elvin Beqiri (né en 1980), footballeur albanais ;
  (né en 1936), compositeur albanais ;
  (né en 1985), footballeur albanais ;
  (1957–2001), nationaliste et militaire albanais ;
  (né en 1982), acteur italo-albanais ;
  (né en 1986), kickboxer albano-suisse.